Сборная Болгарии по регби представляет Болгарию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда управляется Болгарской федерацией. В сезоне 2012/14 выступает в дивизионе 2C Кубка европейских наций. По состоянию на 9 сентября 2019 года команда занимает 86-е место в мировом рейтинге IRB.

История 
Болгария провела первый международный матч в 1963 году, когда крупно уступила Румынии (3:70). Первую попытку пройти отбор на чемпионат мира болгары предприняли только в преддверии валлийского кубка мира 1999 года. Болгария играла во второй группе раунда A, но не смогла пройти дальше.

Перед чемпионатом 2003 года Болгария попала в группу B первого квалификационного раунда. Несмотря на одержанную в одном из матчей победу, болгары выбыли из борьбы. В новой квалификации команда наконец прошла дальше первого раунда и попала в группу D в рамках второго. В результате Болгария не вышла в финальную часть чемпионата.

Результаты

Чемпионат мира 
 1987: не приглашены
 1991: не участвовали
 1995: не участвовали
 1999: не прошли отбор
 2003: не прошли отбор
 2007: не прошли отбор
 2011: не прошли отбор
 2015: не прошли отбор
 2019: не прошли отбор

Общие 
По состоянию на 7 июня 2013 года.

Некоторые игроки 
 Антонио Иванов (бывший капитан)
 Георгий Коцев (1 июня 1987 — 14 июня 2018)

Примечания

Ссылки 
 Страница федерации на Facebook

Болгария
Регби в Болгарии
Регби